Die Aurora-AFX-Formel-1-Serie 1980, auch bekannt als Britische Formel-1-Meisterschaft 1980, war eine Monoposto-Rennserie, die nach dem Reglement der Rennformel 1 ausgefahren wurde.

Meisterschaft 

Die dritte Saison der Aurora-AFX-Formel-1-Serie umfasste zwölf Rennen, die bis auf eine Ausnahme alle in Großbritannien stattfanden. Diese Ausnahme war der Monza Lotterie-Grand-Prix in Monza. Die Meisterschaft gewann der Spanier Emilio de Villota.

Rennkalender

Fahrer-Meisterschaft

Gesamtwertung

Punktevergabe

Weblinks 

 Ergebnisse der Aurora-Saison-1980

1980
Motorsportsaison 1980